Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2005 był 53 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 9 rajdów.

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2005